«Княжа Арена» — стадіон у місті Добромилі Старосамбірського району Львівської області
 «Княжа-Арена» — стадіон у селі Щасливому Бориспільського району Київської області